Сан-Жуан ( — Святой Жуан (Иоанн)) — топоним:

Бразилия 
 Сан-Жуан — муниципалитет, штат Парана.
 Сан-Жуан — муниципалитет, штат Пернамбуку.

Португалия 
 Сан-Жуан — район (фрегезия), муниципалитет Абрантеш округа Сантарен.
 Сан-Жуан — район (фрегезия), муниципалитет Лажеш-ду-Пику округа Азорские острова.
 Сан-Жуан — район (фрегезия), муниципалитет Лиссабон округа Лиссабон.

Составные названия

Бразилия 
 Сан-Жуан-дас-Дуас-Понтис — муниципалитет, входит в штат Сан-Паулу.

Португалия 
 Рибейра-де-Сан-Жуан — район (фрегезия), входит в округ Сантарен.
 
 Сан-Жуан-да-Мадейра — город, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру.
 Сан-Жуан-да-Пешкейра — город, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Визеу.
 Сан-Жуан-да-Рибейра — район (фрегезия), входит в округ Сантарен.
 Сан-Жуан-ди-Баштусу — район (фрегезия), входит в округ Брага.
 Сан-Жуан-ди-Рей — район (фрегезия), входит в округ Брага.
 Сан-Жуан-душ-Калдейрейруш — район (фрегезия), входит в округ Бежа.
 Сан-Жуан-душ-Монтеш — населённый пункт и район, входит в округ Лиссабон.

Сан-Томе и Принсипи 
 Сан-Жуан-дуз-Анголареш — город, центр округа Кауи.

См. также